Lilian Baels, prinses van België, prinses van Retie, tweede echtgenote van de Belgische koning Leopold III, levend van 1916 tot 2002
 Lilain (tarento), een Japans tarento, levend van 1950 tot 2020
 Lílain (muzikante), een Braziliaans muzikante